Рајки могу бити:

 Рајки (Барбан), насељено место у општини Барбан, Истра, Република Хрватска
 Рајки (Свети Ловреч), насељено место у општини Свети Ловевреч, Истра, Република Хрватска